Усть-Мая — посёлок городского типа, административный центр Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
 Усть-Мая — региональный аэропорт,  расположен в посёлке Усть-Мая в Якутии.